|-
| (41101) 1999 VE65||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41102) 1999 VX66||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41103) 1999 VE67||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41104) 1999 VG67||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41105) 1999 VR67||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41106) 1999 VL69||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 41107 Ropakov||||1 листопада 1999||Королівська обсерваторія Бельгії||Ерік Вальтер Ельст,Сергій Іпатов
|-
| (41108) 1999 VT73||||1 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41109) 1999 VC75||||5 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41110) 1999 VB78||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41111) 1999 VF80||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41112) 1999 VP82||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41113) 1999 VQ83||||2 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41114) 1999 VC84||||3 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41115) 1999 VQ85||||5 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41116) 1999 VT85||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41117) 1999 VM87||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41118) 1999 VT87||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41119) 1999 VV87||||7 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41120) 1999 VX87||||7 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41121) 1999 VP89||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41122) 1999 VD90||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41123) 1999 VX90||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41124) 1999 VG91||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41125) 1999 VD92||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41126) 1999 VQ92||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41127) 1999 VZ92||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41128) 1999 VA93||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41129) 1999 VD94||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41130) 1999 VC96||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41131) 1999 VA98||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41132) 1999 VC98||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41133) 1999 VF98||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41134) 1999 VP100||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41135) 1999 VP103||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41136) 1999 VL104||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41137) 1999 VE114||||9 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41138) 1999 VZ114||||9 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41139) 1999 VU119||||3 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41140) 1999 VV122||||5 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41141) 1999 VB125||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41142) 1999 VF125||||6 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41143) 1999 VR129||||11 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41144) 1999 VA131||||9 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41145) 1999 VW135||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41146) 1999 VS136||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41147) 1999 VK137||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41148) 1999 VU143||||11 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41149) 1999 VQ144||||11 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41150) 1999 VE146||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41151) 1999 VH148||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41152) 1999 VW148||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41153) 1999 VB150||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41154) 1999 VO151||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41155) 1999 VG157||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41156) 1999 VV157||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41157) 1999 VX159||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41158) 1999 VG160||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41159) 1999 VE161||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41160) 1999 VP163||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41161) 1999 VM165||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41162) 1999 VM168||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41163) 1999 VX168||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41164) 1999 VO169||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41165) 1999 VW170||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41166) 1999 VJ172||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41167) 1999 VV172||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41168) 1999 VB174||||3 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41169) 1999 VL174||||12 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41170) 1999 VW175||||1 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41171) 1999 VJ176||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41172) 1999 VT176||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41173) 1999 VP180||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41174) 1999 VH184||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41175) 1999 VN185||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41176) 1999 VP186||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41177) 1999 VB187||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41178) 1999 VY187||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41179) 1999 VW192||||1 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41180) 1999 VQ193||||2 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41181) 1999 VR194||||1 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41182) 1999 VL195||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41183) 1999 VP195||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41184) 1999 VW199||||4 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41185) 1999 VJ200||||5 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41186) 1999 VT200||||5 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41187) 1999 VB201||||6 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41188) 1999 VC201||||6 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41189) 1999 VE201||||6 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41190) 1999 VJ203||||8 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41191) 1999 VL203||||8 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41192) 1999 VB206||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41193) 1999 VV206||||10 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41194) 1999 VH213||||12 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41195) 1999 VL221||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41196) 1999 VV224||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41197) 1999 VU228||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41198) 1999 WB||1999 WB||16 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (41199) 1999 WC1||||21 листопада 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (41200) 1999 WA3||||27 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|}

41100